S2, S 2  eller S-2 kan syfta på:

 S 2 – ett signalförband inom svenska armén i Karlsborg åren 1944–1997, se Göta signalkår
 S 2 (torpedbåt) – en finsk torpedbåt
 S 2 – ett svenskt spaningsflygplan, se Heinkel HE 1
 Grumman S-2 Tracker – ett amerikanskt ubåtsjaktflygplan (1952)
 S 2 – syftar inom språkvetenskap på målspråk
 S-2 (ubåt) – en sovjetisk ubåt som sänktes i Ålands hav under andra världskriget
 Audi S2 – en bilmodell från Audi
 S2 Games – en datorspelsutvecklare
 En variant av bilen Bentley S-type